Il singolare del Singapore Open 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Anne Minter era la detentrice del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Natal'ja Bykova.

Monique Javer ha battuto in finale 7–6, 6–3 Leila Meskhi.

Teste di serie 

  Nataša Zvereva (primo turno)
  Anne Minter (quarti di finale)
  Dianne Balestrat (semifinali)
  Leila Meskhi (finale)

 Gigi Fernández (secondo turno) 
 Robin White (secondo turno) 
 Barbara Gerken (secondo turno) 
 Svetlana Černeva (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Singapore Open 1988